Олимпийский квалификационный турнир по гандболу  среди женщин 2016  — гандбольный турнир среди женщин, в котором принимали участие 12 национальных команд, поделённых на три турнира по четыре команды в каждом. Турниры проходили    с 17 по 20 марта 2016 года.

Формат 
Две лучшие команды из трёх различных турниров получили место на гандбольном турнире летних Олимпийских игр 2016, который прошел с 6 по 21 июля 2016 года. Формат олимпийского квалификационного турнира среди женщин подразумевает три олимпийских квалификационных турнира, в каждом из которых участвует четыре команды, при этом победитель и вторая команда каждого турнира попадают на гандбольный турнир летних Олимпийских игр 2016 года среди женщин.

Квалификация

Посев команд

Итоговое положение команд 

Курсивом выделены хозяева турниров.

См. также 
 Гандбол на летних Олимпийских играх 2016
 Гандбол на летних Олимпийских играх 2016 — квалификация
 Олимпийский квалификационный турнир по гандболу среди мужчин 2016

Примечания 

Гандбол на летних Олимпийских играх 2016
2016 год в гандболе